Murai ist der Familienname folgender Personen:

 Daijirō Murai (* 1962), japanischer Rugby-Union-Spieler
 Hideo Murai (1958–1995), japanischer Physiker, Sektenmitglied und Terrorist
 Hiro Murai (* 1983), japanisch-amerikanischer Filmemacher 
 Jin Murai (* 1937), japanischer Politiker und Gouverneur von Nagano
 Jun Murai (* 1955), japanischer Informatiker
 Murai Jun (Religionsgründer) (1897–1970), japanischer Gründer der Iesu no Mitama Kyōkai (Spirit of Jesus Church)
 Murai Masanari (1905–1999), japanischer Maler und Graphiker der Yōga-Richtung
 Murai Nagayori (1543–1605), Samurai der Sengoku-Zeit
 Seita Murai (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Shinji Murai (* 1979), japanischer Fußballspieler
 Yoshihiro Murai (* 1960), japanischer Politiker und Gouverneur von Miyagi